Islam Jašujev (* 23. ledna 1993) je ruský zápasník–judista čečenské národnosti.

Sportovní kariéra 
Se sambem/judem začínal v Argunu pod vedením Ramzana Achmarova. Ve výběru ruské judistické reprezentace se pohybuje od roku 2014 v superlehké váze do 60 kg.

Vítězství 
 2014 – světový pohár (Tallinn)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Islama Jašujeva na judoinside.com
 Výsledky a novinky Islama Jašujeva na judobase.org

Ruští judisté
Čečenští judisté
Narození v roce 1993
Narození 23. ledna
Žijící lidé
Muži